Il doppio del torneo di tennis Valladolid Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jun Kato e Łukasz Kubot che hanno battuto in finale Philipp Mukhometov e Tripp Phillips 4-6, 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Luke Bourgeois /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)
 Jean-François Bachelot /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

 Philipp Mukhometov /  Tripp Phillips (finale)
 Jun Kato /  Łukasz Kubot (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Valladolid Challenger 2003